De Serie A 1957/58 was het 55ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 27ste seizoen van de Serie A. Juventus werd kampioen.

Eindstand 

1Atalanta werd door de voetbalbond op de laatste plaats gezet.

Serie A kwalificatie 
Verona moest een kwalificatiewedstrijd spelen tegen de nummer twee van de Serie B.

Verona degradeerde naar de Serie B.

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1957/58